Ane – rzeka w Japonii
 Ane – wieś w Holandii
 Ane (Aun) – mityczny król Szwecji

Zobacz też 
 Āne – wieś na Łotwie